Zitzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Zitzmann (* 1960), deutscher Manager

 Axel Zitzmann (* 1959), deutscher Skispringer
 Christine Zitzmann (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)
 Emma Zitzmann (1880–1957), deutsche Schauspielerin, Redakteurin und Bilderhauerin, siehe Emma Cotta
 Ernst Zitzmann (1891–?), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Zitzmann (1840–1906) deutscher Kunstglasbläser
 Heribert Zitzmann (* 1945), deutscher Tischtennisspieler
 Karl Wilhelm Zitzmann (1871–1956), deutscher Kunstsammler
 Lothar Zitzmann (1924–1977), deutscher Maler und Professor
 Rudolf Zitzmann (1898–1990), freiwirtschaftlicher deutscher Verleger
 Yoko Higuchi-Zitzmann (* 1971), deutsch-japanische Filmproduzentin

Siehe auch:
 Zizmann